Групповой этап Хоккейной Лиги чемпионов 2014/2015 начался 21 августа и завершился 8 октября 2014 года. Всего в групповом этапе приняли участие 44 команды. 11 победителей групп и 5 лучших команд, занявших вторые места, вышли в плей-офф.

Жеребьёвка 
Составы одиннадцати групп были определены жеребьёвкой, которая прошла 21 мая 2014 года в Минске, Белоруссия 44 команды были распределены по 4-м корзинам, состоящим из 11 команд каждая, таким образом, что команды с наивысшим рейтингом попали в 1 корзину, следующие 11 команд — во 2-ю корзину и так далее, пока в 4-й корзине не оказались команды с наименьшим рейтингом. Для распределения команд по корзинам были использованы следующие критерии:
 Чемпионы шести лиг-основателей,
 Победители регулярного сезона шести лиг-основателей,
 Оставшиеся команды с лицензиями A и B в соответствии с их местом в лиге,
 Команды с «уайлд-кард», в соответствии с местом в их лиге.

Затем, команды были распределены по 11 группам по 4 команды в каждой, состоящим по одной команде из каждой корзины, при этом команды из одной страны не могли попасть друг с другом в одну группу.

Расписание матчей было определено после жеребьёвки и было представлено 2 июня 2014 года.

Команды 
Ниже представлены 44 команды, распределённые по корзинам в соответствии с их рейтингом. Если команды заняли одинаковые позиции в своих национальных чемпионатах, то они занимают места в соответствии с мировым рейтингом лиг ИИХФ.

Формат 
44 команды были поделены на 11 групп по четыре команды в каждой. В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде по двухкруговой схеме, проводя в общей сложности шесть матчей каждая. Всего на групповом этапе проводится 132 игры. 11 победителей групп и пять лучших команд, занявших вторые места, попадают в плей-офф. Пять лучших команд, занявших вторые места, были определены при помощи распределения всех команд, занявших вторые места, по количеству набранных очков и разнице забитых и пропущенных голов. Подробнее о распределении сказано в разделе, посвящённом рейтингу вторых команд.

Матчи играются 30 минут (3 периода по 20 минут в каждом). Команда, победившая в основное время, получает три очка, проигравшая — ноль. В случае, если матч в основное время заканчивается вничью, обе команды получают по одному очку, и назначается пятиминутный овертайм, победитель которого получает дополнительное очко, при этом на площадке в составе каждой из команд должно находится не больше четырёх полевых игроков вместо пяти в основное время. Первая команда, забившая в овертайме, побеждает и получает дополнительное очко. В случае, если командам не удаётся забить в овертайме, для определения победителя назначается серия штрафных бросков — буллитов. Каждая команда делает по пять штрафных бросков, побеждает та, которая забьёт больше другой. В случае, если счёт после пяти бросков остаётся равным, для определения победителя серия штрафных бросков продолжается до первого промаха со стороны одной из команд.

Определение положения команд в случае равенства очков 
В случае, если две или более команд имеют равное количество очков после завершения групповых матчей, их положение определяется по следующим критериям:
Наибольшее количество очков, набранное в матчах между командами, имеющими равное количество очков;
Лучшая разница забитых и пропущенных голов в матчах между командами, имеющими равное количество очков;
Наибольшее количество голов, забитое в матчах между командами, имеющими равное количество очков;

Если какая-либо из команд покидает группу команд, имеющих равное количество очков, то остальные команды возвращаются к первому критерию.

Если ни одна из команд по-прежнему не получила преимущество над другой, а матчи между ними завершились в овертайме или серии штрафных бросков, то победа в овертайме будет иметь большее значение, чем победа в серии штрафных бросков. Если оба матча завершились серией штрафных бросков, преимущество получает команда, забившая большее количество голов в обеих сериях. Стоит заметить, что эти критерии применяются только если две команды имеют равное количество очков.

Если одна из двух или более команд не имеет преимущества над остальными, то команды распределяются в соответствии с позицией в их последнем национальном чемпионате (чемпион, финалист, оставшиеся два полуфиналиста, распределённые по положению в регулярном чемпионате, четыре оставшиеся четвертьфиналиста, распределённые по положению в регулярном чемпионате). Если они заняли одну и ту же позицию в соответствующих чемпионатах, то применяется клубный рейтинг Хоккейной Лиги чемпионов, который был применён для распределения команд по корзинам перед жеребьёвкой группового этапа.

Группы 
Групповой этап начался 21 августа и завершится 8 октября 2014 года. Для проведения матчей были выбраны следующие даты:
 1-й игровой день: 21-22 августа;
 2-й игровой день: 23-24 августа;
 3-й игровой день: 4-5 сентября;
 4-й игровой день: 6-7 сентября;
 5-й игровой день: 23-24 сентября;
 6-й игровой день: 7-8 октября.

Время начала матчей указано местное.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Рейтинг вторых команд 
Кроме 11 победителей групп в плей-офф также попадают 5 лучших команд, занявших вторые места. Для их определения, команды, занявшие вторые места, распределяются по следующим критериям:
 Количество набранных очков;
 Разница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Результат в национальном чемпионате в прошлом сезоне;
 Клубный рейтинг Хоккейной Лиги чемпионов.

Примечания 

Хоккейная Лига чемпионов в сезоне 2014/2015
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее